Піт Сампрас був до цього двічі підряд чемпіоном і втретє виборов титул, перемігши у фіналі Бориса Беккера.

Сіяні гравці 

  Андре Агассі (півфінал)
  Піт Сампрас (переможець)
  Борис Беккер (фінал)
  Горан Іванішевич (півфінал)
  Майкл Чанг (2 коло)
  Кафельников Євген Олександрович (чвертьфінал)
  Вейн Феррейра (4 коло)
  Серхі Бругера (знявся до початку турніру)

  Міхаель Штіх (1 коло)
  Марк Россе (1 коло)
  Джим Кур'є (2 коло)
  Ріхард Крайчек (1 коло)
  Стефан Едберг (2 коло)
  Тодд Мартін (4 коло)
  Андрій Медведєв (2 коло)
  Гі Форже (2 коло)

Місце Бругери серед сіяних гравців відійшло до несіяного з найвищим рейтингом Томаса Енквіста. Це відбулось внаслідок зміни політики Вімблдону. До цього вибулих сіяних гравців заміняли кваліфієри або щасливі лузери.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1995 Wimbledon Men's Singles draw

1995 у тенісі‎
Вімблдонський турнір